PDC kan syfta på: 

 Parallelldatorcentrum
 Playa Del Carmen
 Personal Digital Cellular
 Parking Distance Control
 IATA:s flygplatskod för Prairie du Chien Municipal Airport, Prairie du Chien, Wisconsin, USA 
 Peripheral DMA Controller